Pál József
 Pál József (1919–2007) Kossuth-díjas szerszámgéplakatos, feltaláló
 Pál József (1923–1997) költő
 Pál József (1931) súlyemelő, edző
 Pál József (1936) lakatos, országgyűlési képviselő (1975–1990)
 Pál József (1950) válogatott labdarúgó
 Pál József (1951) újságíró, író, országgyűlési képviselő
 Pál József (1953) irodalomtörténész, egyetemi tanár

hasonló nevűek
 N. Pál József (1957) irodalomtörténész, kritikus